Домик няни — распространённое название восстановленных крестьянских домов, в которых предположительно жила Арина Родионовна:

 Домик няни — дом-музей в Кобрино Ленинградской области.
 Домик няни — дом-музей в Михайловском Псковской области.